Barta Gábor (1865–1930) tisztiorvos
Barta Gábor (1912–?) könyvtáros
Barta Gábor (1923–1972) forgatókönyvíró, dokumentumfilm-rendező
Barta Gábor (1943–1995) történész
Barta Gábor (1973) sportújságíró
Barta Gábor (1974) hegedű- és zongoraművész